El término huarache puede referirse:

 al huarache, un tipo de sandalia común en los indígenas mexicanos y de otros países hispanoamericanos;
 al huarache, un platillo típico mexicano, cuya forma simula las sandalias que los indígenas utilizan como calzado.

Nahuatlismos